Scalzo – superficie laterale di una forma di formaggio

Persone
 Christian Scalzo – ex calciatore italiano
 Christofer Scalzo – attore australiano
 Giovanni Scalzo – ex schermidore italiano
 Irene Scalzo – doppiatrice italiana
 Mario Scalzo – giocatore di hockey canadese
 Petey Scalzo – pugile statunitense
 Tony Scalzo – cantautore statunitense